Remake (englisch „erneute Herstellung“) steht für:
 eine Neuverfilmung
 Computerspiel-Remake, Neuauflage eines Computerspiels
 Remake (Musik), Neuaufnahme eines Musiktitels durch denselben Interpreten
 Nachbildung eines alten Hardware- oder Software-Produkts, siehe Klon (Informationstechnik)
 Remake Frankfurter Frauen Film Tage, Filmfestival

Siehe auch: